

Особи 

 Жан Аві — французький художник, гітарист та композитор
 Міхаель Аві-Йона — ізраїльський археолог та історик

Географічні об'єкти 
 Аві — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Аві — економіко-статистичний субрегіон в Північному регіоні Португалії